Еберт Валентин Євгенович — білоруський хокеїст, захисник. Виступає за «Хімік-СКА» (Новополоцьк) у Білоруській Екстралізі.
 Еберт Макс (1879–1929, Берлін) — німецький археолог.
 Еберт Карл (21 вересня 1835, Вюрцбург — 12 лютого 1926) — німецький патологоанатом, гістолог, бактеріолог, доктор медицини, професор.
 Еберт Роджер — американський кінокритик і сценарист. Лауреат Пуліцерівської премії 1975 року. Автор понад 15 книг.
 Еберт Томас — данський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Фрідріх Еберт (1871–1925) — німецький політичний діяч.

Німецькі прізвища